

Personnalités 

 Albert Polge (né en 1909), footballeur français ;
 Christian Polge (né en 1965), dirigeant d'entreprise ;
 Henri Polge (1921-1978), archiviste et historien français ;
 Jacques Polge (né en 1943), parfumeur français ;
 Olivier Polge (né en 1974), parfumeur français.